Начикинский (гора Начикинская) —  вулкан на севере Камчатки на одноимённом полуострове
 Начикинский —  полуостров на севере Камчатки
 Начикинский —  ледник на Камчатке к югу от горы Острая

См. также:
 Начикинские источники
 Начикинское —  озеро на юге Камчатки
 Начики